Дуда́ев — чеченская и осетинская фамилия.

Известные носители 
 Дудаев, Абди Дудаевич (1901—1937) — чеченский поэт и писатель, один из основоположников чеченской литературы.
 Дудаев, Абдурахман Туркоевич — российский чеченский боец смешанных единоборств.
 Дудаев, Алан Ильич (род. 1981) — российский борец, чемпион мира.
 Дудаев, Асламбек Андарбекович (Владислав Юрьевич Сурков) — российский политик.
 Дудаев, Ахмед Махмудович (1987) — российский журналист.
 Дудаев, Джохар Мусаевич (1944—1996) — генерал советских Военно-воздушных сил, президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия.
 Дудаев, Ислам Лечиевич — российский борец вольного стиля.
 Дудаев, Леча Бекмурзаевич (1961—2000) — мэр Грозного.
 Дудаев, Муса Абдиевич (1938—2014) — чеченский актёр, Народный артист РСФСР, Чечни и Ингушетии.
 Дудаев, Рудник Умалатович (1949—2005) — чеченский политический деятель, секретарь Совбеза Чечни, глава аппарата администрации Чечни.
 Дудаев, Рустам (1990) — украинский борец, чемпион Украины.
 Дудаев, Султан Кагерманович (1896—1920) — начальник штаба Чеченской Красной армии.
 Дудаев, Чермен Аланович (род. 1984) — осетинский поэт.
 Дудаев, Шараудин Успахаджиевич (1939—1989) — футболист, тренер.

См. также 
 Дудаева, Алла Фёдоровна (род. 1947) — ведущая грузинского телевизионного канала «Первый кавказский».